Im Feuer ist der Titel folgender Filme:

 Im Feuer (2004), US-amerikanischer Film von Jay Russell
 Im Feuer (2020), deutsch-griechischer Film von Daphne Charizani